

Musica 
 Unsung – singolo degli Helmet del 1991
 Unsung – album di Robbie McIntosh del 2000
 Unsung – album di Peter Hammill del 2001
 Unsung: The Best of Helmet (1991-1997) – raccolta degli Helmet del 2004
 Unsung – album di Slaid Cleaves del 2006

Televisione 
 Unsung – serie televisiva statunitense